Pinios (Elis), een rivier in de oude streek Elis, Griekenland.
 Pinios (Thessalië), een rivier in Thessalië, Griekenland.

Zie ook:
 Peneos (doorverwijspagina)